Sanditon - romanzo incompiuto di Jane Austen del 1871
 Sanditon - film del 2014 diretto da Steven Dorrington
 Sanditon - serie televisiva del 2019